Saint Boniface désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 

Classés par ordre chronologique du décès :

 Boniface de Cilicie († 290), esclave et intendant de la dame romaine Aglaïs à Tarse en Cilicie, martyr sous Dioclétien ; célébré le 19 décembre.
 Boniface de Tarse († vers 307), peut être le même que le précédent.
 Boniface le Régisseur (), régisseur et amant de sainte Aglaé ou Aglaïs, matrone romaine, martyr ; célébré le 14 mai.
   († 422),  de Rome, 42 pape de 418 à 422, ; célébré le 4 septembre.
  († 615), ou Boniface de Rome, 67 pape en 608 ; célébré le 8 mai.
 Boniface de Ross († vers 660), évêque et apôtre dit Curitain ; célébré le 14 mars.
 Boniface de Mayence (°680 - †754), archevêque de Mayence ; célébré le 5 juin.
 Boniface de Merseburg († 1009), archevêque de Merseburg.

Deux autres saints martyrs (peut être une seule et même personne) portent le nom de Boniface :

 Boniface  († 483), diacre de l'abbé ,  avec Serf ou Servus et  ses sous-diacres, Rogat et  des moines, et  un enfant, tous martyrs à Carthage par la main des Vandales ariens sous Hunéric ; fêtés le 2 juillet.
 Boniface  († 484), qui périt également en Afrique par la main des Vandales ariens sous Hunéric, avec  et huit autres saints ; fêtés le 6 décembre.

Saints et bienheureux catholiques 

Classés par ordre chronologique du décès :

   († 532), 55 pape de 530 à 532.
 Boniface de Valperga († 1243), Bonifacio di Valperga ou Boniface d'Aoste, bienheureux, moine bénédictin de Fruttuaria au nord de Turin, évêque d'Aoste de 1129 à 1143 ; célébré le 25 avril. 
 Boniface de Lausanne (°1182/1183 - †1260/1265), ou Boniface de Bruxelles, évêque de Lausanne de 1231 à 1239 ; célébré le 19 février.
 Boniface de Cantorbéry († 1270, ou Boniface de Savoie, évêque de Valence puis archevêque de Cantorbéry ; célébré localement le 25 mars ou le 14 juillet.
 Boniface de Villers († vers 1280), prieur de l'abbaye de Villers-en-Brabant.
 Boniface Zukowski († 1942), bienheureux, né à Baran-Rapa, dans la province de Vilnius, prêtre franciscain conventuel et martyr à Dachau ; célébré le 10 avril.

Références